Ciocârlie se poate referi la:
Ciocârlie pasăre
 Ciocîrlia,  ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîrlia” al Ministerului Afacerilor Interne  
Fanfare Ciocărlia, cunoscută ca cea mai rapidă fanfară din lume.
Localități din România:
Ciocârlești, Iași		
Ciocârlia, Constanța, reședința comunei cu același nume
Ciocârlia, Ialomița, reședința comunei cu același nume
Localități din România cu nume compuse:	
Ciocârlia de Sus, Constanța 
Ciocârlia (melodie)
 Ciocîrlia/Perestroika, single de formația Phoenix
 Ciocârlia ("L'Alouette"), piesă de teatru din 1952 de Jean Anouilh

toponime românești